kreeften, een groep van geleedpotigen
 kreeft (voeding), kreeftachtigen die gebruikt worden als voedsel
 Kreeft (sterrenbeeld) (Cancer), een sterrenbeeld
 Kreeft (astrologie), een astrologisch teken van de dierenriem
Peter Kreeft, Amerikaans filosoof en theoloog

Zie ook
kreeftachtigen